Хенрие́тте Лёвар (, урождённая Хенрие́тте Ванг, ; ) — норвежская кёрлингистка.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2003).
 : серебро (2010, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу